Steinauer steht für:

 Steinauer (Nebraska), Dorf im Pawnee County

Steinauer ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Steinauer (* um 1946), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Christian Wilhelm Steinauer (1741–1826), Kaufmann und Zeichner in Leipzig
 Eduard Steinauer (1844–1883), deutscher Mediziner und Pharmakologe
 Johann Christian Steinauer († 1748), Naumburger Juwelier und Handelsmann
 Marco Steinauer (* 1976), Schweizer Skispringer
 Paul-Henri Steinauer (1948–2021), Schweizer Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Steinau